25-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 25-я параллель северной широты
 25-я параллель южной широты

См. также 
 25-й меридиан восточной долготы
 25-й меридиан западной долготы